Ueberholz bezeichnet:
 Ueberholz (Unternehmen), deutsches Designbüro

Ueberholz ist der Familienname folgender Personen:
 Nico Ueberholz (* 1957), deutscher Lichtdesigner und Architekt
 Paul Ueberholz (* 1867), deutscher Architekt